Gaßmann ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Georg Eduard Gaßmann (1779–1854), deutscher Theaterschauspieler
 Georg Gaßmann (1910–1987), deutscher Politiker
 Günther Gaßmann (1931–2017), evangelisch-lutherischer Theologe
 Jasmin Gaßmann (* 1989), deutsche Schauspielerin, siehe Jasmin Lord
 Rolf Gaßmann (* 1950), baden-württembergischer Politiker
 Walter Gaßmann (1903–1979), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Gassmann
 Gassman
 Gasmann